Скоря́тино  — село в Арзамасском районе Нижегородской области на реке Иржа. Входит в состав Слизневского сельсовета.

Общие сведения 
Располагается в 18 км от Арзамаса рядом с селом Кузьмин Усад.

В селе находится полуразрушенная в настоящее время церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Население

Улицы 
 Центральная

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района